Molekulska formula -{C20H11N2Na3O10S3}- se može odnositi na:

 Amarant (boja)
 Ponso 4R